Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Aston Villa FC in het seizoen 1993/1994. Op 27 maart 1994 wonnen de manschappen van trainer Ron Atkinson de League Cup. In de finale versloeg men de latere landskampioen Manchester United. Het was het jaar van de doorbraak van centrale verdediger Ugo Ehiogu, een Engelsman met Nigeriaanse wortels. Het centrale duo Shaun Teale - Paul McGrath was echter nog steeds ongenaakbaar. Ehiogu speelde vaker als linksachter en daardoor als rotatiespeler in de plaats van Steve Staunton. In de zomer werd middenvelder Andy Townsend van Chelsea aangetrokken. In het offensieve compartiment was Aston Villa afhankelijk van de prestaties van Dean Saunders en Dalian Atkinson. Het seizoen werd beëindigd met een tiende plaats in de Premier League, een achteruitgang met acht plaatsen.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Aston Villa in het seizoen 1993-1994 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Müller (een Engels melkbedrijf)
Sportmerk: Umbro

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aston Villa, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Ron Atkinson speeltijd kregen in de Premier League, die nog bestond uit 42 wedstrijden.

League Cup

Externe links
 Officiële site

1994
Engelse voetbalclub 1993/94